Сатево́ () — муниципалитет в Мексике, штат Чиуауа с административным центром в посёлке Сан-Франсиско-Хавьер-де-Сатево. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 3662 человека.

Общие сведения 
Название Satevó дано в честь Франсиско Хавьера де Сатево.

Площадь муниципалитета равна 3557 км², что составляет 1,44 % от общей площади штата, а наивысшая точка — 1666 метров, расположена в поселении Ранчо-Вьехо.

Он граничит с другими муниципалитетами штата Чиуауа: на севере с Санта-Исабель, Чиуауа и Росалесом, на востоке с Саусильо, на юго-востоке с Валье-де-Сарагосой, на юге с Росарио, на юго-западе с Ноноавой, на западе с Сан-Франсиско-де-Борхой и Доктор-Белисарио-Домингесом.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1911 году, в его состав входит 83 населённых пункта, самые крупные из которых:

Экономика 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 сельское хозяйство и рыболовство — 57,7 %;
 производство и строительство — 23,5 %;
 торговля, сферы услуг и туризма — 15,8 %;
 безработные — 3 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 96,7 %;
 водоснабжение: 97,9 %;
 водоотведение: 91,7 %.

Достопримечательности 
 Церковь Святого Франциска Ксаверия в муниципальном центре, построенная в 1640 году.
 Церковь Апостола Иакова в Бабоноябе.
 Церковь Святого Антонио в Сан-Антонио-де-лос-Чакон.

Примечания

См. также 
 Муниципалитеты Чиуауа
 Портал:Мексика

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Чиуауа